Eduardo Mario Acevedo (1959), futbolista i entrenador de futbol uruguaià.
 Eduardo Acevedo Maturana (1815-1863), jurista i polític uruguaià; autor del projecte del Codi Civil de l'Uruguai.
 Eduardo Acevedo Vásquez (1857-1948), advocat i polític uruguaià, fill d'Eduardo Acevedo Maturana
 Eduardo Acevedo Álvarez (1893-1967), advocat i polític uruguaià, fill d'Eduardo Acevedo Vásquez 
 Eduardo Acevedo Díaz (1851-1921), escriptor uruguaià, nebot d'Eduardo Acevedo Maturana i cosí d'Eduardo Acevedo Vásquez.